Dedham, une ville anglaise du comté d'Essex,
 Dedham, une ville américaine de l'État de l'Iowa,
 Dedham, une ville américaine du comté de Hancock dans l'État du Maine,
 Dedham, une ville américaine de l'État du Massachusetts,